James Howe (ok.1669–1736) – brytyjski polityk
 James R. Howe (1839–1914) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 James Wong Howe (1899–1976) – amerykański operator filmowy
 James Howe (ur. 1946) – amerykański pisarz
 James D. Howe (1948–1970) – amerykański wojskowy, odznaczony Medalem Honoru